Нкетиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нкетиа, Ричмонд (род. 1994) — ганский футболист, правый защитник латвийского клуба «Бабите».
 Нкетиа, Эдди (род. 1999) — английский футболист, нападающий лондонского «Арсенала» и юношеской сборной Англии.